Arctorthezia är ett släkte av insekter som beskrevs av Cockerell 1902. Arctorthezia ingår i familjen vaxsköldlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vaxsköldlöss
Arctorthezia